Костюко́ва:
 Костюкова, Анастасия Александровна (род. 1985) — российская футболистка.
 Костюкова, Светлана Владимировна (1935—2015) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Алёшина-Костюкова, Виктория Дмитриевна (род. 1947) — советская украинская артистка оперетты, Народная артистка Украины.